Tribune kan syfta på:

 Tribune (tidning) – en tidning
 Tribune (tidskrift) – en tidskrift

Geografi
 Tribune, Kansas
 Tribune, Kentucky
 Tribune, Saskatchewan

Se även 
 Tribune Bay Park